Невадьево (Невадово) — село в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Казаковского сельсовета.

Происхождение названия 
Исследователь В. Л. Васильев пишет, что по антропологической основе Невадьево (название погоста на Окуловских озёрах недалеко от Мурома, где сейчас находится село) связано с ойконимом Неважи, названием деревни Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии, соотносимого по корню с древнерусским «вадити» — звать, приглашать, и имя погоста имеет буквальный смысл «незваный». Есть версия, что название погоста происходит от личного имени Невадий, которое, в свою очередь, произошло от имени Невадъ.

История

Первые упоминания 
Невадьевский погост возле Окуловских озёр впервые упоминается в писцовых книгах в 1629 — 1630 гг. В то время на погосте располагалось два деревянных храма — один в честь Параскевы Пятницы, другой в честь Николая Чудотворца. Невадьево также упоминается в книге 1863 года «Списки населенных мест Владимирской губернии по сведениям 1859 г» за номером 3498 как населенный пункт Муромского уезда Владимирской губернии, расположенный в 58 верстах от уездного города при озёрах Окуловских, имеющий 3 двора (6 мужчин и 7 женщин жителей) и погост, одну православную Церковь. Престольные праздники: 10 ноября (Параскевы Пятницы), 19 декабря (Никола Зимний), 22 мая (Никола Вешний) по новому стилю.

Каменная церковь 
В 1837 году в этом месте был возведён каменный храм в честь Параскевы Пятницы, в 1857 году к нему была достроена колокольня. В храме было два престола — главный в честь Параскевы Пятницы, а теплый в честь Николы Чудотворца. В советские времена церковь была разграблена и пришла в запустение.
Клир храма:
 Поп Иван (1676)
 Священник Евгений Красовский
 Священник Павел Побединский
 Священник Андрей Кипарисов
 Священник Константин Тихомиров
 Священник Александр Светаев
 Священник Петр Богословский
 Священник Иван Барышников (1930-е)
 Диакон Филипп Счастливов
 Псаломщик Григорий Знаменский
 Псаломщик Павел Казаков
 Псаломщик Иоанн Половиков
 Псаломщик Алексей Быстрицкий
 Псаломщик Василий Афинский

Население

Современное состояние 
Соборная часть церкви приблизительно до 2004 года использовалась под магазин, остальная часть — под зернохранилище. Под куполом церкви частично сохранились росписи XIX века. В настоящее время находится под охраной государства как объект градостроительства и архитектуры. Документ о принятии на госохрану № 286.
Село имеет три улицы, покрытие дорог грунтовое. В центре располагается памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Ссылки 
 
 Архаическая топонимия Новгородской земли (Древнеславянские деантропонимные образования), с. 81-90 — о происхождении топонима «Невадьево».
 Г. А. Арефьева и др. Наша история. Описание церквей и приходов Вачского края XVI—XXI в. Приложение. Книга четвёртая. — Вача: ВыксаПолиграфИздат, 2010. — 112 с.
 Фотогалерея — Альбом «с. Невадово, Вачский район — церковь во имя Великомученницы Параскевы Пятницы»

Примечания 

Населённые пункты Вачского района